Australia
 Rockdale – sobborgo di Sydney
 Città di Rockdale – Local Government Area del Nuovo Galles del Sud
 Stati Uniti d'America
 Rockdale – villaggio della Contea di Will, Illinois
 Rockdale – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Rockdale – città della Contea di Milam, Texas
 Rockdale – villaggio della Contea di Dane, Wisconsin